Formandskabet for EU's ministerråd går på omgang mellem medlemstaterne. Det er formandslandets opgave at lede arbejdet i EU's ministerråd. 

Det er fagministre fra formandslandet, der leder ministerrådet i dens forskellige sammensætninger af fagministre. Således kan fødevareministeren lede landbrugsministerrådet, transportministeren leder transportministerrådet, økonomiministeren leder ecofin (rådet for økonomiske og finansielle sager) og så videre.

Lissabontraktaten 
Da Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december 2009 overtog EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (Catherine Ashton) formandskabet i Rådet for udenrigspolitik. Opgaven som EU's udenrigspolitiske talsperson deles mellem den højtstående repræsentant og formandslandets udenrigsminister. 

Da Lissabontraktaten trådte i kraft overtog Herman Van Rompuy formandskabet i Det Europæiske Råd.

Formandskabets rotation

Se også 
 Formænd for EU's instituationer
 Formand for Europa-Parlamentet
 Formand for Det Europæiske Råd
 Europa-Kommissionsformand
 EU's præsident
 Rådet for Den Europæiske Union

Noter

Eksterne henvisninger 
 Presidency of the Council of the European Union 
 Logos of the Council Presidencies 
 Council Decision of 1 January 2007 determining the order in which the office of President of the Council shall be held (2007/5/EC, Euratom)

EU's institutioner